

Sigle ou code

Sigle 

GEL est un sigle qui  peut signifier :
 groupe d'employeurs logistique ou groupe d'experts en logistique, l'ancien nom de l'entreprise de logistique française D2L Group.

Code 
GEL est un code qui peut faire référence à :
 lari, la monnaie utilisée en Géorgie, selon la norme européenne ISO 4217.

Sciences et techniques

Chimie 
 Un gel est un matériau solide (éventuellement mou ou ductile) constitué d'un réseau tri-dimensionnel de macromolécules entourées de liquide.
 La transition sol-gel est le passage de l'état de sol à celui de gel, ou inversement.

Médecine et pharmacie 
 Un gel est une forme galénique de médicament, gélifiée.

Météorologie 
 Le gel désigne tout abaissement de la température de l'air jusqu'à une valeur inférieure ou égale à .

Physique 
 Le gel d'un liquide est sa solidification (notamment celle de l'eau en glace).

Culture et société

Politique 
 En finances publiques, le gel des crédits est l'interruption, temporaire ou sine die, de crédits publics.
 Le gel des salaires est une interruption durable de leur revalorisation.

Industrie cosmétique 
 gel capillaire, ou gel coiffant.

Notes et références